La Gloria kan syfta på:

Colombia 

 La Gloria kommun, Cesar, 
 La Gloria, Colombia,

Mexiko 

 Mesa Chica la Gloria, ort, Veracruz, Papantla, 
 La Gloria, Xalapa, 
 La Gloria, Tamaulipas, 
 La Gloria, Jalpan, 
 La Gloria, Tecolutla, 
 La Gloria, Nuevo León, 
 La Gloria, Nuevo León, 
 La Gloria (västra La Trinitaria kommun), 
 La Gloria, Hueyapan de Ocampo, 
 La Gloria, Medellín, 
 La Gloria, Venustiano Carranza, 
 La Gloria, Jalisco, 
 La Gloria (östra La Trinitaria kommun), 
 La Gloria, Cosautlán de Carvajal, 
 La Gloria (norra Singuilucan kommun), 
 La Gloria, Ocosingo, 
 La Gloria (södra Singuilucan kommun), 
 La Gloria, Mazatán, 
 La Gloria, Cuetzalan del Progreso, 
 La Gloria, Durango, 
 La Gloria, Oaxaca, San Agustín Loxicha,